Almirante
Almirante (compositor) - músico brasileiro
Almirante (jogo de tabuleiro)

Desambiguação